Митрополит Феогност (в миру Георгий (Егор) Иванович Лебедев; 1829, село Замытье, Бежецкий уезд, Тверская губерния — 22 января 1903, Санкт-Петербург) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.

Биография 
Родился в 1829 году в селе Замытьё Бежецкого уезда Тверской губернии (ныне Рамешковский район Тверской области) в семье священника.

В 1849 году по окончании Тверской духовной семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1853 году со степенью магистра богословия.

14 марта 1853 года пострижен в монашество, 25 марта — рукоположён во иеродиакона, 6 сентября — во иеромонаха.

31 октября 1853 года определён и. д. смотрителя Кирилловского духовного училища Новгородской епархии и учителем высшего отделения училища, 12 октября 1855 года переименован в ректора означенного училища.

С 27 июля 1856 года назначен профессором по историческим наукам Санкт-Петербургской духовной семинарии с поручением исправлять должность ректора в Санкт-Петербургском Александро-Невском духовном училище, он же состоял и членом строительного по этому училищу комитета.

С 29 ноября 1857 года — инспектор Новгородской духовной семинарии.

29 июля 1858 года возведён в звание соборного иеромонаха Александро-Невской лавры.

29 ноября того же года перемещен на должность инспектора и помощника ректора по профессорской должности в Новгородскую духовную семинарию, где 24 октября 1858 года возведен в сан архимандрита.

25 апреля 1861 года назначен ректором и профессором богословских наук в Орловскую духовную семинарию с назначением и настоятелем Мценского Петропавловского монастыря.

15 июля 1864 года назначен ректором Каменец-Подольской духовной семинарии и настоятелем Сатановского Свято-Троицкого монастыря.

22 января 1867 года хиротонисан во епископа Балтского, викария Подольской епархии.

С 27 июня 1870 года — епископ Астраханский и Енотаевский.

С 7 декабря 1874 года — епископ Подольский и Брацлавский.

С 9 декабря 1878 года — епископ Владимирский и Суздальский.

Принимал участие в короновании императора Александра III.

15 мая 1883 года возведён в сан архиепископа.

Во всех местах своего служения умножал и украшал храмы Божии, вводил институт миссионеров, устраивал церковно-исторические древлехранилища и церковно-приходские школы, учреждал просветительные братства. Особенную ревность проявил к возобновлению древних исторических храмов. Владимирский Успенский кафедральный собор, разрушавшийся и приходивший в ветхость, стараниями Феогноста был обновлён в его первоначальном виде.

21 ноября 1892 года назначен архиепископом Новгородским и Старорусским.

Прибыв 17 декабря 1892 года в Новгород, Феогност ревностно принял на себя заботы по восстановлению ещё более древнего памятника — собора святой Софии. Много ездил по епархии, побывав во всех её уездах. Проявил особое внимание к духовным училищам епархии: по его настоянию в 1898 году было восстановлено закрытое в 1882 году Тихвинское духовное училище; в 1899 году участвовал в закладке нового здания Белозерского духовного училища.

С 1900 года — митрополит Киевский и Галицкий. С 6 мая 1895 года — постоянный член Святейшего синода.

В Киеве он обратил особенное внимание на обновление церкви Киево-Печерской лавры.

Сочинения 
 О церковном управлении в Южной России, после отделения Киевской митрополии от Московской до времен унии (магистерская диссертация).
 Слова преосвященнейшего Феогноста, епископа владимирского и суздальского, Владимир, 1881.
 «Речь при наречении его во епископа», Рук. для сельск. пастырей, 1867, № 7.
 «Речи и проповеди», Влад. Еп. Вед., 1879; Новгор. Еп. Вед., 1894.
 «Речь новохиротонисанному епископу Чигиринскому Платону», ТКДА, июль, 1.

Примечания

Ссылки 
 
 Феогност (Лебедев) II на сайте «Русское православие»
 Феогност (Лебедев), архиепископ Новгородский

Выпускники Тверской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Киевские
Ректоры Подольской духовной семинарии
Магистры богословия